De naam Thymoetes (Grieks: Θυμοίτης) kan verwijzen naar:

 Thymoetes, een Trojaanse edelman ten tijde van de Trojaanse Oorlog;
 Thymoetes, een Trojaanse held uit het gevolg van Aeneas, die volgens Vergilius (Aeneis XII, v. 364) in volle strijd gedood werd door Turnus;
 Thymoetes, een legendarische koning van Attica, volgens de overlevering de laatste afstammeling van Theseus, die volgens Pausanias (II, 18, 7) en de Suda (s.v.) zijn naam verleende aan de Attische deme Thymoetiadae (of Thymaetiadae)